Santa Vittoria puede referirse a:

 Santa Vittoria in Matenano, localidad y comune italiana de la provincia de Fermo, región de las Marcas, Italia.
 Santa Vittoria d'Alba, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia.
 Santa Domenica Vittoria, comuna italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia, Italia.
 El secreto de Santa Vittoria, película estadounidense de 1969, producida y dirigida por Stanley Kramer.
 Nughedu Santa Vittoria, localidad italiana de la provincia de Oristán, región de Cerdeña, Italia.